Guido Boni, ciclista italiano
Guido Boni, ginnasta italiano